Сочитлан де Висенте Суарез има више значења:

 Општина Сочитлан де Висенте Суарез (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сочитлан де Висенте Суарез (Сочитлан де Висенте Суарез, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику